El aeropuerto de Wilmington puede referirse a:

Aeropuerto Internacional de Wilmington en Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos.
Aeropuerto de Wilmington (Delaware) en Estados Unidos.